Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Adelaide International II 2022 des Damentennis. Insgesamt sollten 24 Spielerinnen an der Qualifikation teilnehmen, die am 9. und 10. Januar 2022 stattfinden sollte. Ana Konjuh rückte in das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Adelaide